Yasutake ist der Familienname folgender Personen:

 Patti Yasutake (* 1953), japanisch-US-amerikanische Film- und Fernsehschauspielerin
 Tōru Yasutake (* 1978), japanischer Fußballspieler